«Ángel caído» - o «Ángeles caídos» - puede referirse a:

Religión 
 Ángel caído, es aquel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios.

Obras 
Literatura
 Ángeles caídos (1925), obra de teatro de Noel Coward.
 Ángeles caídos (1991), novela de ciencia ficción de Larry Niven, Jerry Pournelle, y Michael Flynn.
Cine y televisión
 Ángel caído (2011), película de Arturo Anaya.
 El ángel caído (1985), telenovela mexicana.
Música
 Ángeles caídos (1992), álbum de Attaque 77.
 Ángel caído (2011), álbum de QBO.
 El ángel caído (2001), álbum de Avalanch.

Monumentos 
 Monumento al Ángel Caído, .